Marguerite d'Orléans est un nom sous lequel peuvent être désignées notamment :
 Marguerite d'Orléans (1406-1466), comtesse de Vertus et comtesse consort d'Étampes, épouse de Richard d'Étampes ;
 Marguerite de Navarre (1492-1549), princesse d'Orléans, appelée également Marguerite d’Angoulême ou Marguerite d'Alençon ;
 Marguerite-Louise d'Orléans (1647-1721), fille de Gaston de France, duc d'Orléans et de Marguerite de Lorraine ; 
 Élisabeth-Marguerite d'Orléans (1646-1696), connue aussi sous le nom d'Isabelle d'Orléans ;
 Marguerite d'Orléans (1846-1893), fille de Louis d'Orléans, seconde épouse du prince Ladislas Czartoryski ;
 Marguerite d'Orléans (1869-1940), fille de Robert d'Orléans, duc de Chartres, et de Françoise d'Orléans.

Homonymie capétienne